Sociedade Esportiva Guarani F.C. é um clube de futebol brasileiro localizado em Campina  das Missões, Rio Grande do Sul. Foi fundado em 23 de fevereiro de 1983, formado por funcionários e amigos do Posto de Gasolina Texaco.

O Clube tem 13 títulos municipais, sendo o mais recente deles, conquistado em 2015.

O Elenco atual conta com os Goleiros Maikel Becker, Marino Henz, Daniel Pio, Nugui e Renan. Jogadores: Paulo Fernandes, Kuni, Ricardo Roth, Marcelo Henz, Leandro Mallmann, Joni Hoffmann, Valdo Staut, Rodrigo Bervian, Samuel, Jocemar Damke, Jones Mallmann, Anderson Andres, Cezinha Postay,  Zé Perius. E o staff é formado pelo tecnico Tego, Saldir, Leandro, Joni e Elson Petry.

Ver também
 Esporte Clube Cruzeiro (Campina das Missões)
 Sociedade Esportiva Oriental

Guarani
Esporte de Campina das Missões
Clubes de futebol fundados em 1983